Ehrlichiose steht für

 durch Bakterien der Gattung Ehrlichia hervorgerufene Krankheiten:
 Humane monozytäre Ehrlichiose (HME), ein Krankheitsbild beim Menschen
 Canine Ehrlichiose, ein Krankheitsbild beim Hund
 Humane Granulozytäre Ehrlichiose nach früherem Verständnis; nach heutiger Lesart Humane Granulozytäre Anaplasmose (HGA)